Juszki − wieś w Polsce, w województwie pomorskim, w gminie Kościerzyna

Juszki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Juszki – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kalinkowickim
 Juszki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie lepelskim

 Juszki − wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie solecznickim

Zobacz też 
 Juszky − wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie kaharłyckim